Tereza Vačuliková (ur. 30 października 1992 w Brnie) – czeska narciarka dowolna, specjalizująca się w jeździe po muldach. W 2011 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Jyväskylä, zdobywając brązowy medal. W tym samym roku wzięła też udział w mistrzostwach świata w Deer Valley, zajmując jedenaste miejsce w jeździe po muldach i siedemnaste w muldach podwójnych. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Voss w obu konkurencjach plasowała się w trzeciej dziesiątce. Startowała także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku oraz w igrzyskach Soczi w 2014 roku, w obu przypadkach zajmując 27. miejsce w jeździe po muldach. W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 13 lutego 2009 roku w Åre, gdzie zajęła 28. miejsce w jeździe po muldach. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Jazda po muldach

Przypisy

Bibliografia 
 

Czescy narciarze dowolni
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Brnie